Пилипчу́к () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Пилипчук, Анатолий Петрович (1944—1997) — советский футболист.
 Пилипчук, Андрей Васильевич (род. 1969) — российский военный и деятель органов внутренних дел.
 
 Пилипчук, Иван Романович (род. 1991) — российский и украинский футболист.
 Пилипчук, Константин Андреевич (род. 1986) — российский акробат.
 Пилипчук, Михаил Дмитриевич (род. 1946) — городской голова Харькова (1996—2002).
 Пилипчук, Пётр Филиппович (1947—2022) — украинский юрист, председатель Верховного суда Украины (2011—2013).
 Пилипчук, Роман Михайлович (род. 1967) — советский и украинский футболист и тренер.
 Пилипчук, Светлана Георгиевна (Тихановская; род. 1982) — белорусский политический деятель, кандидат в президенты Белоруссии (2020).
 Севастиан (Пилипчук, Симеон Яковлевич) (1914—1992) — епископ Русской православной церкви, епископ Кировоградский и Николаевский.
 Пилипчук, Сергей Валерьевич (род. 1984) — украинский футболист.
 Пилипчук, Филипп (Пилип) Каленикович (1869—1940) — украинский общественно политический и государственный деятель, Председатель Совета народных министров УНР в изгнании (1921—1922).